Zahájí ist ein Ortsname in Tschechien:
 Zahájí, Okres České Budějovice
 Zahájí (Chorušice), Ortsteil von Chorušice, Okres Mělník
 Zahájí (Hněvkovice), Ortsteil von Hněvkovice, Okres Havlíčkův Brod 
 Zahájí (Litomyšl), Ortsteil von Litomyšl, Okres Svitavy
 Zahájí (Lesná) (Waldheim), Okres Tachov